Сантијаго Нилтепек има више значења:

 Општина Сантијаго Нилтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Нилтепек (Сантијаго Нилтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику